Штейнфельд (c  — Каменное поле) — фамилия и топоним:

Персоналии 
 Штейнфельд, Ханс-Вильхельм — норвежский журналист, историк, писатель и радиоведущий.

Топоним 
Казахстан
 Штейнфельд — прежнее название села Ольгино в Успенском районе Павлодарской области.
Украина
 Штейнфельд — прежнее название села Каменное Поле в Криворожском районе Днепропетровской области.
 Штейнфельд — до 1946 г. название села Каменнополь в Братском районе Николаевской области.
 Штейнфельд — прежнее название села Каменка в Высокопольском районе Херсонской области.